Ali ibn Zainab est un sahaba de Mahomet. Il est le fils de Zaynab bint Mouammed et le petit-fils de Mahomet. Sa sœur est Umamah bint Zainab.

Famille de Mahomet
Sahaba
Personnalité du haut Moyen Âge par nom